Aprilia (Italië), een plaats in de Italiaanse provincie Latina
Aprilia (motorfietsmerk), een Italiaans motorfietsmerk